Робинсон, Том (род. 1950) — английский автор-исполнитель.
 Робинсон, Томас (род. 2002) — американский актёр.
 Робинсон, Томас (род. 1991) — американский баскетболист.  (1869—1954) — английский художник-иллюстратор, брат иллюстраторов Уильяма и Чарльза Робинсонов.